

Geografia
 Redon – comune francese situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine 
 Saint-Nicolas-de-Redon – comune francese di situato nel dipartimento della Loira Atlantica
 Arrondissement di Redon – suddivisione amministrativa francese
 Cantone di Redon – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Redon
 Cantone di Saint-Nicolas-de-Redon – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Châteaubriant

Persone
 Maurice Redon (1905-2000) – generale francese
 Odilon Redon (1840-1916) – pittore e incisore francese
 Philippe Redon (1950) – ex calciatore e allenatore di calcio francese